Résultats détaillés  de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de la côte Pacifique à San José.

Faits marquants 
 C'est le  de l'Espagnol Fernando Verdasco, et le premier en salle.
 C'est la première 1/2 finale sur le circuit de l'Ouzbek Denis Istomin.
 Fernando Verdasco devient le premier Espagnol à remporter le tournoi.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2010
San José
Sport en Californie en 2010
Tennis en février 2010
Tennis aux États-Unis en 2010